Шиман — фамилия. Известные носители:

 Шиман, Гудрун (род. 1948) — шведская женщина-политик.
 Шиман, Карл Фридрихович (1861—1921) — киевский архитектор.
 Шиман, Леонид Николаевич (род. 1959) — конструктор ракетных двигателей твердого топлива, Герой Украины.
 Шиман, Пауль (1876—1944) — латвийский журналист и политик, юрист, депутат сейма Латвии.
 Шиман, Пётр Александрович (епископ Палладий; 1939—2000) — епископ Русской православной церкви.
  (1847—1921) — профессор истории берлинского университета, публицист.
 Шиман, Эдуард Густавович (1885—1942) — русско-немецкий художник-график, живописец и переводчик.

См. также 
 Шиманов
 Шимановский
 Шиманский